Columbus Avenue (Boston)
 Ninth Avenue (Manhattan), ook wel Columbus Avenue genoemd
 Columbus Avenue (San Francisco)